Polsat Plus Arena Gdańsk
 Stadion MOSiR w Gdańsku